Tiamastus är ett släkte av loppor. Tiamastus ingår i familjen Rhopalopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Tiamastus